Vostochnoïe Izmaïlovo (, « Izmaïlovo est ») est un district municipal de Moscou, dépendant du district administratif est.

Comme son nom l'indique, il occupe la partie est du village de Izmailovo, lequel est déjà connu au . Ce toponyme dérivé du nom de son propriétaire, un turc nomme Izmaïl.
Dès le , il est devenu la propriété de la famille de boyards la maison Romanov, qui en firent un domaine privé. Par la suite, le nom Izmailovo a été étendue à l'ensemble de la zone au nord et à l'est de la ville.

Izmailovo est devenu une partie du territoire de Moscou en 1935, puis le district fut desservi par le métro en 1961.

Voir aussi 
 Église Notre-Dame-de-Protection d'Izmaïlovo

District administratif est